Ранчера () ― жанр мексиканской народной песни.

История 
Название «ранчера» происходит от слова «ранчо», потому что эта музыка возникла в сельской местности Мексики.

Виды 
Виды ранчеры:
 ранчера лента ― написана в медленном темпе, в размере 
 ранчера марча ― написана в быстром темпе, в размере 
 ранчера вальсеада ― в размере 
 болеро ранчеро ― в размере

Описание 
Песни обычно написаны в мажорной тональности и имеют форму a-b-a-b. Они начинаются с инструментального вступления (a), затем идёт лирическая часть (b). Далее этот цикл ещё раз повторяется (a-b). Также в песнях может встречаться форма a–b–a–b–c–b (c ― это новая инструментальная тема).

К самым популярным музыкантам, работающим в этом жанре, можно отнесту Лучу Рейес, Куко Санчеса, Антонио Агилара, Хуана Габриэля и Хосе Альфредо Хименеса.

Родственные ранчере жанры ― мариачи и корридо.

Примечания 
 Brenner, H. (1996). Música ranchera. Das mexikanische Äquivalent zur Country and Western Music aus historischer, musikalischer und kommerzieller Sicht (Música ranchera: El equivalente mexicano de la música country y la música del Oeste) (Musikethnologische Sammelbände 14). Foreword by Thomas Stanford. Tutzing: Verlag Hans Schneider, 1996 .

Ссылки 
Musical analysis
Northern ranchera lyrics

Музыкальные жанры
Латиноамериканская музыка
Традиции Мексики